Le SSG 09 Bergisch Gladbach est un club, aujourd'hui disparu, de football féminin. Il reste aujourd'hui le club le plus titré d'Allemagne. En 1996, le SSG 09 Bergisch Gladbach est devenu la section féminine du TuS Köln rrh. En 2008, le club a arrêté ses activités.

Palmarès 
 Championne d'Allemagne (9): 1977 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1988 - 1989
 Coupe d'Allemagne (3): 1981 - 1982 - 1984
 Doublé Championnat-Coupe (3): 1981 - 1982 - 1984

Anciennes joueuses 
  Petra Bartelmann
  Gaby Dlugi-Winterberg
  Heidi Engel
  Angelika Fehrmann
  Ingrid Gebauer
  Manuela Goller
  Andrea Haberlass
  Brigitte Klinz
  Doris Kresimon
  Bettina Krug
  Petra Landers
  Silvia Neid
  Rosemarie Neuser
  Judith Roth
  Monika Steinmetz
  Anne Trabant-Haarbach
  Cornelia Trauschke
  Elke Walther

Notes et références 

Club de football disparu en Allemagne
Club féminin de football en Allemagne
Club de football fondé en 1909
Club de football disparu en 2008
Bergisch Gladbach